Gizem est un nom féminin turc. En langue turque, « Gizem » signifie « mystère » ou « énigme ».

Personnalités portant ce prénom 
 Gizem Emre, actrice allemande ;
 Gizem Giraygil, volleyeuse turque ;
 Gizem Girişmen, archère turque ;
 , volleyeuse turque ;
 , actuelle Miss Turquie.

Notes et références 

Prénom